
Termin -{Rg}- ima više značenja.

 Rendgenijum, hemijski element.
 Pektin, ili ramnogalakturonan, strukturni polisaharid